Sierra Parima peut désigner :

Toponymes

Sierra Parima : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Alto Orinoco, dans l'État d'Amazonas ;
 Sierra Parima : une chaîne de montagnes du plateau des Guyanes.

Homonymie de toponyme